Mjóifjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Mjóifjörður (fjord i Island, Austurland), 
 Mjóifjörður, Ísafjarðardjúp, fjord i Västfjordarna, 
 Mjóifjörður, Kerlingarfjörður, fjord i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar